

Patronyme 

 Léo Coti (1894-1923), un footballeur français.
 Marco Coti Zelati (1975-), bassiste italien.

Toponyme 

 Coti-Chiavari est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse.